Hendrik Frans Verbruggen (1654 - 1724), sculpteur et dessinateur flamand né et décédé à Anvers.
 Gaspar Pieter Verbruggen le Jeune (1664-1730), peintre flamand ;
 Susanna Verbruggen (1667 – 1703), actrice anglaise ;
 Edmond Verbruggen (1882-1949), joueur de football belge ;
 Émile, Frans, baron Verbruggen (1921-), juriste belge ;
 Louis Verbruggen (1928-2002), joueur de football international belge ;
 Hein Verbruggen (1941-2017), responsable sportif néerlandais ;
 Joffrey Verbruggen (1989-), acteur belge ;
 Hanne Verbruggen (1994-), chanteuse belge ;
 Jasmine Verbruggen (1996-), joueuse de football belge.

Patronyme flamand